Stanisław Ożóg peut désigner :

 Stanisław Ożóg (1930-1998), athlète polonais ;
 Stanisław Ożóg (1952-), dessinateur et graveur polonais ;
 Stanisław Ożóg (1953-), homme politique polonais.